Такмичење у бацању копља у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2018. у Берлину одржано је 9. и 10. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Амстердаму 2016. бранила је Тацјана Халадович из Белорусије.

Земље учеснице 
Учествовало је 23 такмичарке из 17 земаља.,

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2018. години 
Десет најбољих европских такмичарки 2018. године до почетка првенства (6. август 2018), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

Сатница

Освајачи медаља

Квалификациона норма

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 7. августа 2018. године. Квалификациона норма је била 60,50 метара. Њу је пребацило 5 такмичарки (КВ), док је 7 такмичарки изборило финале на основу постигнутог резултата (кв).,,,,
Почетак такмичења: група А у 12:30, група Б у 13:50.

Финале 
Такмичење је одржано 10. августа 2018. године у 20:25.,

Референце

Спољашње везе 

 Комплетни резултати у бацању копља на ЕП 2018.
 Комплетни резултати на ЕП 2018.

Европско првенство у атлетици на отвореном 2018.
Бацање копља на Европском првенству у атлетици на отвореном